Les tortugues marines o quelonioïdeus (Chelonioidea) són una superfamília de sauròpsids (rèptils) marins que habiten la majoria d'oceans del món, excepte a l'Àrtic. Tenen una distribució mundial, hi ha tortugues marines que es poden trobar a tots els oceans a excepció de les regions polars. Les espècies marines de tortuga no extingides són set: la tortuga careta o babaua (Caretta caretta), la tortuga verda marina (Chelonia mydas), la tortuga carei (Eretmochelys imbricata), la tortuga llaüt (Dermochelys coriacea), la tortuga olivàcia (Lepidochelys olivacea), la tortuga plana d'Austràlia (Natator depressus) i la tortuga bec de lloro (Lepidochelys kempii). Algunes espècies viatgen entre els oceans. La tortuga plana (Natator depressus) únicament és present a la costa nord d'Austràlia.

Ecologia 
Les tortugues marines són gairebé sempre submergides a l'aigua, i, per tant, han desenvolupat un sistema de respiració anaeròbica. Malgrat que totes les tortugues marines respiren aire, quan es presenten terribles circumstàncies poden desviar la respiració a una anaeròbica durant llargs períodes. Quan la superfície per respirar, una tortuga de mar pot omplir ràpidament els seus pulmons amb una exhalació i la inhalació d'una sola ràpida explosió. Els seus grans pulmons s'han adaptat per permetre el ràpid intercanvi d'oxigen i per evitar els gasos que atrapen en immersions profundes. No obstant això, les tortugues marines han de sorgir mentre que la cria, tenint en compte el nivell addicional de l'activitat.

D'acord amb SeaWorld Parks & Entertainment, és factible que algunes tortugues marines puguin assolir edats de fins a 80 anys.

Calen dècades perquè les tortugues marines arribin a la maduresa sexual. Després de l'aparellament al mar, les tortugues marines femelles adultes tornen a terra a niar a la nit. Les diferents espècies de tortugues marines presenten diferents nivells de filopàtria. En el cas extrem, les femelles tornen a la platja on van néixer. Això es pot dur a terme cada dos a quatre anys de maduresa. Fan 1-8 nius per temporada.

La femella madura d'implantació es transporta a la platja, gairebé sempre de nit, i troba sorra apropiada sobre la qual crear un niu. Utilitzant les seves aletes posteriors, es cava un forat circular de 40 a 50 centímetres (16 a 20 polzades) de profunditat. Després que el forat s'excava, la femella comença a omplir el niu amb un grapat de closca tova ous un per un fins que s'hagi dipositat al voltant de 50 a 200 ous, depenent de l'espècie. Algunes espècies han estat reportades a pondre 250 ous, com la tortuga carei. Després de la col·locació, es reomple el niu amb sorra, refà i allisa la superfície fins que estigui relativament indetectable visualment. El procés complet dura trenta a seixanta minuts. Després torna al mar, deixant els ous sense prestar atenció.

El gènere sexual de la cria depèn de la temperatura que assoleixi la sorra. La incubació dura al voltant de dos mesos. Els ous en un niu desclouen en un període molt curt de temps. Quan estigui llest, les cries s'esquincen les petxines de separació, amb el seu musell i caven a través de la sorra. De nou, això passa generalment a la nit, quan els depredadors com les gavines no poden volar. Quan arriben a la superfície, de manera instintiva, cap al mar. Si, com passa en rares ocasions, la incubació es duu a terme durant el dia, només una proporció molt petita de cada niu (generalment 0,01%), tenen èxit, a causa dels depredadors oportunistes, com la gavina. Així doncs, hi ha una unitat evolutiva òbvia per sortir de la closca a la nit, quan les taxes de supervivència a la platja són molt més grans.

Les cries a continuació, procedir a l'oceà, on una varietat de depredadors marins els esperen. El 1987 Carr va descobrir que les cries de les tortugues verdes marines i les babaues passaven gran part de la seva vida pelàgica en estores flotants de sargàs. Dins d'aquestes estores, hi troben un refugi ampli i menjar. En absència de sargassos, les tortugues marines joves s'alimenten als voltants dels "fronts" que no estan afectats. El 2007 Reich va determinar que la tortuga verda de mar cries passen els primers tres a cinc anys de la seva vida pelàDICKgics aigües. En l'oceà obert, pre-juvenils d'aquesta espècie en particular es va trobar que s'alimenten de zooplàncton i petits nècton abans de ser reclutat en les praderies marines costaneres com herbívors obligats.

En lloc d'implantació de forma individual com les altres espècies, Ridley tortugues marines arriben a terra en massa, conegut com a "arribada" (arribada). Amb la tortuga valora tortugues marines això passa durant el dia.

Glàndula de sal 
Les tortugues de mar tenen una glàndula excretora de sal al cantó dels ulls, en les fosses nasals o a la llengua, depenent de l'espècie, les glàndules de sal dels quelonis es troben al cantó dels ulls en Dermochelys coriacea. Degut a la composició isoosmòtica de les meduses i les altres preses gelatinoses en què subsisteixen les tortugues marines, les dietes de les tortugues marines tenen un alt contingut en sal, les excrecions de glàndula de la sal dels quelonis són gairebé enterament compostes de clorur de sodi 1.500-1.800 mosmol·l−1.

Importància per als éssers humans 

Les tortugues marines són capturades a tot el món, tot i que en molts països és il·legal caçar la majoria de les espècies. Gran part de les captures intencionades de tortugues marines a tot el món són per alimentació.

Moltes parts del món han considerat durant molt de temps les tortugues marines a la bona taula. En textos dels antics xinesos que daten del  descriuen les tortugues marines com menjars exòtics. Moltes comunitats costaneres arreu del món depenen de les tortugues marines com a font de proteïnes, sovint capturant diverses tortugues de mar alhora i mantenint-les amb vida cap per amunt fins que es necessiten. Els pobles costaners recullen els ous de tortugues marines per al consum.

Les tortugues marines són molt populars en Mèxic com a material i aliment.

En un grau molt menor, determinades espècies de tortugues marines no són capturades per la seva carn, sinó per les seves closques. El carei, un material de decoració ornamental tradicionalment utilitzat al Japó i la Xina, ve de la closca d'escuts de tortuga carei. Els antics grecs i romans fabricaven escuts de tortugues marines (principalment de la tortuga carei) per a diversos articles i adorns usats per les seves elits, com ara pintes i raspalls. La pell de les aletes és apreciada per al seu ús com a calçat i una varietat de productes de cuir.

Els mochica, poble de l'antic Perú, adorava el mar i els seus animals. Aquest representen sovint les tortugues marines en el seu art.

Les tortugues marines gaudeixen d'immunitat de la greu picada de les cubomeduses i les consumeixen amb regularitat, ajudant a controlar la proliferació de les seves poblacions i mantenint una certa protecció per l'arribada d'aquests animals prop de les platges tropicals.

La tortuga verda marina s'alimenta de pastures marines d'angiospermes com ara Posidonia. Aquest tipus d'algars necessiten ser constantment interromput per ajudar a créixer a través del fons del mar. Les tortugues marines actuen com animals de pastura que arranen aquestes plantes ajudant a mantenir la salut dels llits d'algues marines. Simultàniament aquests llits d'algues marines proporcionen un hàbitat de cria i desenvolupament de nombroses espècies de peixos, mol·luscos i crustacis. Sense llits d'algues marines, moltes espècies marines de la collita es perdria els éssers humans, igual que els nivells més baixos de la cadena alimentària. Les reaccions poden resultar en moltes altres espècies marines arribant a estar en perill d'extinció o extintes.

Les platges i sistemes dunars no reben molts nutrients. Les tortugues marines utilitzen les platges i les dunes litorals baixes per niar i dipositar els seus ous. Les tortugues marines ponen al voltant de 100 ous en un niu i es trobava entre 3 i 7 nius durant la temporada d'estiu d'implantació. Al llarg d'un tram de 20 quilòmetres de platja a la costa est de Florida tortugues marines posen més de 150.000 lliures d'ous a la sorra. Vegetació de les dunes és capaç de créixer i enfortir-se amb la presència dels nutrients dels ous de tortugues marines, els nius sense descloure's, els ous i les cries atrapat. A mesura que la vegetació de les dunes es fa més forta i saludable, la salut de tota la platja / duna ecosistema es torna millor. Més forta la vegetació i els sistemes d'arrels ajuda a mantenir la sorra a les dunes i ajuda a protegir la platja de l'erosió.

Pobles costaners, com el de Tortuguero a Costa Rica, han passat d'una indústria turística que van obtenir guanys de la venda de carn de tortuga marina i petxines d'una economia basada en l'ecoturisme. Tortuguero és considerat el lloc de fundació de conservació de tortugues marines. A la dècada del 1960 la demanda cultural de carn de tortuga de mar, petxines, i els ous van ser ràpidament matant les poblacions de tortugues marines, una vegada abundant que niaven a la platja. La Caribbean Conservation Corporation va començar a treballar amb els pobladors per promoure l'ecoturisme com un substitut permanent per a la caça de tortugues marines. Motius implantació de tortugues marines es va convertir sostenible. Des de la creació d'una tortuga marina, l'ecoturisme basat en l'economia, Tortuguero cada any acull milers de turistes que visiten la platja protegida de 22 milles que allotja passejos de tortugues marines i de la seva nidificació.

Estat de conservació 

Totes les espècies de tortugues marines estan classificades com a amenaçades o en perill d'extinció. La tortuga llaüt, la tortuga bec de lloro i la tortuga carei estan en perill crític.
La tortuga olivàcia i la tortuga verda marina estan en perill, i la tortuga careta està amenaçada.
L'estat de conservació de la tortuga plana d'Austràlia no és clara degut a la manca de dades.

Una de les amenaces més importants provenen ara de la captura accidental, a causa dels mètodes de pesca imprecisa. El palangre ha estat identificat com una causa important de mort accidental de tortugues marines.

També hi ha un mercat negre que demanda carei, tant per a decoració com per a fàrmac en medicines populars i tradicionals.

Les tortugues marines han de pujar a la superfície per a respirar si són atrapades per les arts de pesca són incapaces d'arribar a la superfície i s'ofeguen.

No obstant això, alguns canvis de cost relativament baix per a les arts de pesca, com hams una mica més grans i xarxes de les quals les tortugues marines poden escapar, poden reduir dràsticament la taxa de mortalitat.

Els dispositius d'exclusió de tortugues (DET) han reduït la captura accidental de tortugues marines en xarxes de captura de gambes en un 97 per cent. Un altre perill prové de les deixalles marines especialment de les xarxes de pesca perdudes o abandonades en les quals poden embullar o les bosses de plàstic que algunes confonen amb el seu aliment, les meduses.

Una altra amenaça és deguda al fet que moltes tortugues de mar retornen a la mateixa platja per niar cada vegada. El desenvolupament d'activitats humanes sobre aquestes platges pot alterar el cicle vital de les poblacions afectant la taxa de natalitat dels nius. Hi ha hagut un moviment per a protegir aquestes àrees, en alguns casos per una policia especial. En algunes àrees, com la costa est de Florida, els conservacionistes desenterrar ous de tortugues marines per reubicar-los en vivers tancats per protegir-los del trànsit de la platja.

Atès que les cries troben el seu camí cap al mar arrossegant-se cap a l'horitzó més brillant, poden desorientar-se en els trams de costa urbanitzats per la contaminació lumínica. S'han plantejat solucions per minimitzar aquest impacte ambiental com ara limitar la presència d'il·luminació artificial prop d'aquestes platges o l'ús d'il·luminació amb llums LED de color vermell o ambre, “invisible” per a les tortugues marines, en comptes de la llum blanca.

El canvi climàtic també pot ser una amenaça per a les tortugues marines. Per una banda, l'escalfament global podria destruir els hàbitats de cria enfonsant-les sota les aigües. Per una altra, atès que la temperatura de la sorra de les platges de cria determina el sexe d'una tortuga marina durant el seu desenvolupament en l'ou, hi ha preocupació que les creixents temperatures poden produir més proporció de femelles. No obstant això, es necessita més investigació per entendre com el canvi climàtic podria afectar les tortugues marines de distribució de gènere i quines altres possibles amenaces es plantegen.

Les tortugues marines ferides de vegades són rescatats i rehabilitats per les organitzacions professionals, com ara el Centre de Vida Marina babau en Juno Beach, Florida, el Laboratori Marí Malnom de Sarasota, Florida, el Centre de Mamífers Marins al nord de Califòrnia, el Clearwater Marine Aquarium a Clearwater, Florida,
i l'organització Sigui Turtle Inc en South Padre Island, Texas.
Una de les tortugues marines com, el nom de níquel de la moneda que es troba allotjat a la gola, viu al Shedd Aquarium a Chicago.

Al Carib, els investigadors estan tenint cert èxit en l'assistència a un retorn.
Al setembre del 2007, Corpus Christi (Texas), la vida silvestre funcionaris van trobar 128 valora tortuga marina nia a Texas, les platges, una xifra rècord, entre ells 81 en North Padre Island (Padre Island National Seashore ) i quatre en Mustang Island. Funcionaris de medi ambient publicar 10.594 cries de tortugues lora al llarg de Texas costa aquest any.

En el sud-est d'Àsia, la Filipines ha tingut diverses iniciatives que tracten el tema de la conservació de tortugues marines. El 2007, la província de Batangas en Filipines va declarar la captura i el consum de Pawikans il·legal. No obstant això, la llei sembla haver tingut poc efecte en forma d'ous Pawikan encara estan en demanda en Batangas mercats. Al setembre del 2007, diversos xinesos caçadors furtius van ser detinguts fora de les Illes Tortuga, a la província més austral del país de Tawi-Tawi. Els caçadors furtius havien recollit més d'un centenar de tortugues marines, juntament amb 10.000 ous de tortugues marines.

Avaluar els avenços dels programes de conservació és difícil, perquè moltes poblacions de tortugues marines no han estat avaluats adequadament.
La majoria d'informació sobre poblacions de tortugues marines prové de comptar els nius en les platges, però això no proporciona una imatge precisa de la tortuga sencera de la població.
A 2010, els Estats Units Consell Nacional d'Investigació va arribar a la conclusió que la informació més detallada sobre els cicles de vida de les tortugues marines, com ara les taxes de natalitat i mortalitat, cal.

Les tortugues marines són molt vulnerables a la contaminació per hidrocarburs, tant per la seva tendència a quedar-se a la superfície de l'aigua, i perquè el petroli pot en totes les etapes del seu cicle de vida. de petroli poden enverinar a les tortugues marines a l'entrar en el seu sistema digestiu.

Ecosistemes fràgils 

Les tortugues marines juguen un paper clau en els dos tipus d'hàbitats que són crítics per a ells, així com als éssers humans-els oceans i platges / dunes. Als oceans, per exemple, les tortugues marines especialment la tortuga verda, són unes de les poques criatures juntament amb els manatís que s'alimenten dels fanerògames marines (com l'alga dels vidriers). Pastures marins han de ser curtes per mantenir-se saludable, i els llits de pastures marins saludables són essencials cria i àrees de desenvolupament per a moltes espècies de peixos i altres espècies marines. Una disminució o pèrdua de les praderies submarines podria fer mal a aquestes poblacions, fet que va provocar una reacció en cadena i afectar negativament la vida marina i humana. Les platges i dunes formen un fràgil ecosistema que depèn fortament de la vegetació per evitar l'erosió. Els ous, closos o sense descloure, i les cries que no ho fan en l'oceà són fonts de nutrients per la vegetació de dunes. Cada any les tortugues marines ponen incomptables ous a les platges.

Amenaces que afecten a les tortugues marines 
De les set espècies de tortugues marines,
tots s'enumeren en la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades com "en perill" o "en perill crític".
Malgrat les tortugues marines posen generalment al voltant d'un centenar d'ous al mateix temps, en mitjana de només un dels ous del niu va a sobreviure fins a l'edat adulta.
Si bé moltes de les coses que posen en perill les cries són naturals, com els depredadors com els taurons, ossos rentadors, guineus, i les gavines,
moltes amenaces noves per a l'espècies de tortugues marines han arribat recentment i es va incrementar amb la presència cada vegada més gran d'éssers humans.

Taxonomia i evolució 
Les tortugues marines, juntament amb altres tortugues forment part de l'ordre Testudines. Les set espècies vivents de tortugues marines són: Natator depressus, Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, Dermochelys coriacea, Caretta caretta i Lepidochelys olivacea. Totes les espècies excepte la tortuga llaüt es classifiquen a la de la família Cheloniidae. La tortuga llaüt pertany a la família Dermochelyidae essent-ne l'únic membre.

El Pacífic Oriental sub-població de la tortuga verda ha estat prèviament classificada com una espècie separada, la tortuga de mar negre, però evidències de l'anàlisi d'ADN indica que no és evolutivament diferent de la tortuga verda.

Les tortugues marines constitueixen una radiació única que es va fer diferent de totes les altres tortugues com a mínim fa 110 milions d'anys.

 Família Cheloniidae
 Chelonia mydas, o verd, la tortuga marina.
 Eretmochelys imbricata o carei de tortugues marines.
 Natator depressus o tortuga de mar esquena plana.
 Caretta caretta o tortuga caguama.
 Lepidochelys kempii o lora tortugues marines.
 Lepidochelys olivàcia o golfina la tortuga marina.
 Família Dermochelyidae
 Dermochelys coriacea o tortuga llaüt.

A continuació es mostra un cladograma que mostra les relacions filogenètiques de les tortugues del mar a l'extinta família Cheloniidae basada en Lynch i Parham (2003)
i Parham i Pyenson (2010).
En un sentit més ampli (sensu lato), Cheloniidae inclou moltes espècies extintes que data del cretaci tardà. En el sentit més estricte (stricto sensu), Cheloniidae inclou només les tortugues marines i les espècies que viuen una mica més d'extingit recentment. La tortuga llaüt es troba dins de Cheloniidae a la tribu Carretini, juntament amb les tortugues marines Ridley.

Referències

Bibliografia 
 
 Davidson, Osha Gray. (2001). Fire in the Turtle House: The Green Sea Turtle and the Fate of the Ocean. United States: United States of Public Affairs. .
 
 Spotila, James R. (2004). Sea Turtles: A Complete Guide to Their Biology, Behavior, and Conservation. Baltimore: Johns Hopkins University Press. .
 Witherington, Blair E. (2006). Sea Turtles: An Extraordinary Natural History of Some Uncommon Turtles. St. Paul: Voyageur Press. .

Enllaços externs 

 http://www.wildlifetrust.org/enter.cgi?p=news/2006/1001_3_turtle.shtml 
 http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/marine/publications/index.cfm?uNewsID=12044 

Criptodirs